Sergej Makarov (ijshockeyer) (1958), Russisch ijshockeyer
 Sergej Makarov (atleet) (1973), Russisch speerwerper
 Sergej Makarov (voetballer) (1996), Russisch voetballer